ИФЗ — аббревиатура, может означать:

 Императорский фарфоровый завод — предприятие.

 Институт физики Земли — академические институты.